Численность населения Республики Башкортостан по данным Росстата составляет по предварительным данным  чел. (). Окончательные итоги переписи собирались подвести и опубликовать до 31 декабря 2022 года. В республике были открыты 1 235 переписных участков, работали 7 132 переписчика. Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  ().

Демография 

27 % населения республики проживает в Уфе и прилегающем к ней Уфимском районе (2002). Наименее плотно населёнными являются Зилаирский (3 чел./км²), Белорецкий (3,7 чел./км²) и Бурзянский районы (4 чел./км²). Наибольшая плотность сельского населения отмечается в Уфимском (37 чел./км²), Кармаскалинском (30 чел./км²), Чишминском (29 чел./км²) и Туймазинском (27 чел./км²) районах.

По предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года:
 городское население — 2 461,5 тыс. человек;
 сельское население — 1 610, 6 тыс. человек;
 удельный вес городского населения — 60,4 %;
 удельный вес сельского населения — 39,6 %;

Возрастная структура населения на фоне среднероссийских показателей сохраняет повышенную долю молодых возрастов (18 % при 16 % в среднем по стране) при пониженной доле пожилых (19 % в республике и 21 % по России), хотя всё равно наблюдается общая тенденция постарения.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Динамика национального состава населения Башкортостана по переписям населения 1920—2010 годов:

Этнические карты

Владение языками 

По данным переписи 2010 года 98,67 % населения Башкортостана владеет русским языком, татарским языком — 26,65 %, башкирским — 23,45 %.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

См. также

Примечания

Литература 
 Давлетшина З. М. Татарское население Башкортостана: этнодемографическое исследование. Уфа: Гилем, 2001. ISBN 5-7501-0235-1
 Янгузин Р. З. Этнический состав населения Башкортостана (по итогам Всероссийской переписи населения 2002 г.) — Уфа: Китап, 2007, 124 стр., ISBN 978-5-295-04114-3

Ссылки 

 
 
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан

Население Башкортостана